En Pologne, Chociw peut faire référence à : 

dans la voïvodie de Łódź
 Chociw, un village du powiat de Łask,
 Chociw, un village du powiat de Tomaszów Mazowiecki.